Евге́ний Никола́евич Бело́в:
 Белов, Евгений Николаевич (род. 1990) — российский лыжник.
 Белов, Евгений Николаевич (1902—2000) — советский театральный режиссёр.